Ínsula puede referirse a:
 Ínsula, una parte del cerebro humano; 
 Ínsula, revista literaria; 
 Ínsula (del latín «insula», "isla", plural «insulae»), tipo de vivienda romana, generalmente de varios pisos; 
 Insulae, en el urbanismo y la arquitectura romana antigua, bloque de viviendas en altura; 
 Ínsula Barataria, en la novela de Cervantes Don Quijote de la Mancha;

Sinónimos  
 Isla, accidente geográfico.